Теорема Люилье о многоугольниках — см. Теорема Линделёфа о многограннике.
 Теорема Люилье о сферическом треугольнике — см. Формула Герона.
Названы в честь швейцарского математика Симона Люилье.